RU Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 5416 световых лет (около 1661 парсека) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,5m до +9,9m.

Характеристики 
RU Андромеды — красный гигант, пульсирующая полуправильная переменная звезда типа SRA (SRA) спектрального класса M5e-M6e, или M5e, или M6e, или Me. Радиус — около 87,17 солнечных, светимость — около 888,703 солнечных. Эффективная температура — около 3376 K.

Примечания